064 Papa Gregório I (590-604) 
 089 Papa Gregório II (715-731) 
 090 Papa Gregório III (731-741) 
 102 Papa Gregório IV (827-844) O.S.B.
 140 Papa Gregório V (996-999) 
 150 Papa Gregório VI (1045-1046)
 159 Papa Gregório VII (1073-1085) O.S.B.
 175 Papa Gregório VIII (1187) O. Præm
 180 Papa Gregório IX (1227-1241) 
 186 Papa Gregório X (1271-1276) O.Cist.
 203 Papa Gregório XI (1370-1378) 
 209 Papa Gregório XII (1406-1415) 
 233 Papa Gregório XIII (1572-1585) 
 236 Papa Gregório XIV (1590]-1591) 
 241 Papa Gregório XV ([1621-1623) 
 261 Papa Gregório XVI (1831-1846) O.S.B.Cam.

Antipapas
 Antipapa Gregório VI (1012)
 Antipapa Gregório VIII (1118-1121)
 Antipapa Gregório XVII (1978-2005) — Clemente Domínguez y Gómez, autoproclamado papa

Desambiguação